Arab Cup byl turnaj národních družstev v ledním hokeji, který se uskutečnil v roce 2008. První a jediný ročník se uskutečnil od 16. do 20. června 2008 v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech za účasti čtyř zemí. Další ročníky se již neuskutečnily a pro země Perského zálivu na tento turnaj navázalo Mistrovství Perského zálivu v ledním hokeji, které se koná každé dva roky počínaje rokem 2010.

Výsledky

Základní skupina

Play - off

Zápasy o 1. - 4. místo

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Lední hokej v roce 2008
Lední hokej ve Spojených arabských emirátech
Turnaje v ledním hokeji
Sportovní události ve Spojených arabských emirátech
Sport v Abú Zabí